Csehország
 Tlumačov, település a Domažlicei járásban
 Tlumačov, település a Zlíni járásban
 Lengyelország
 Tłumaczów (csehül Tlumačov), település az Alsó-sziléziai vajdaságban